Francisco Robles puede referirse a:
 Francisco de Robles, librero y editor del Siglo de Oro español
 Francisco Robles García (1811-1893),  Presidente Constitucional de la República del Ecuador (1856-1859);
 Francisco Robles arquitecto español de la primera mitad del siglo XX;
 José Francisco Robles Ortega (1949-), cardenal mexicano;
 Francisco Robles Rodríguez (1963-), escritor español;